Puchar Świata w skokach narciarskich 2006/2007 – 28. edycja Pucharu Świata mężczyzn w skokach narciarskich, która rozpoczęła się 24 listopada 2006 roku w fińskiej Ruce na skoczni Rukatunturi a zakończyła 25 marca 2007 na Letalnicy w słoweńskiej Planicy. Ostateczny kalendarz zawodów został zatwierdzony dnia 24 maja 2006 w Vilamoura.

Podczas trwania sezonu w kalendarzu PŚ doszło do następujących zmian:
 Z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych pierwszy konkurs indywidualny w Ruce skrócono do jednej serii, a drugi konkurs indywidualny odwołano.
 Konkursy w Trondheim z powodu braku śniegu i wysokich temperatur konkursy odbyły się ostatecznie w Lillehammer. 
 Z powodu braku śniegu i wysokich temperatur konkursy w Harrachovie nie doszły do skutku - zastąpiono je konkursem w Klingenthal 7 lutego. 
 W Garmisch-Partenkirchen rozegrano tylko jedną serię konkursu indywidualnego z powodu silnego wiatru.
 Drugi konkurs indywidualny w Vikersund (Vikersundbakken) odwołano z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych - zastąpiono go pod koniec marca w Planicy dodatkowym konkursem lotów.
 Z powodu zbyt silnie wiejącego wiatru na Wielkiej Krokwi pierwszy konkurs indywidualny w Zakopanem ograniczono do pierwszej serii, zaś drugi odwołano.
 Z powodu braku śniegu styczniowe konkursy w Oberstdorfie przeniesiono ze skoczni HS213 na HS137. 
 Marcowy konkurs w Lillehammer (Lysgårdsbakken) odwołano z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych. Rozegrano go następnego dnia w Oslo. 
 W drugim konkursie indywidualnym w Oslo odbyła się tylko jedna seria. Powodem były loteryjne warunki.
 Ostatnie zawody w Planicy również ograniczono do jednej serii, z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych.

Zdobywcą Kryształowej Kuli został – po raz czwarty – Adam Małysz.

Kalendarz i wyniki

Klasyfikacja generalna

Klasyfikacja indywidualna i wyniki konkursów indywidualnych

Puchar Narodów 

Klasyfikacja po 26 z 26 konkursów

Klasyfikacja Turnieju Czterech Skoczni 

Klasyfikacja po 4 z 4 konkursów

I etap sezonu

Ruka

24 listopada 2006 (piątek) 
II seria konkursu nie odbyła się.

25 listopada 2006 (sobota)  
Konkurs odwołany po 15 skokach z powodu silnego wiatru.

Lillehammer 
Konkursy przeniesione z Trondheim z powodu braku możliwości naśnieżenia skoczni Granåsen.

2 grudnia 2006 (sobota) 

* upadek

3 grudnia 2006 (niedziela)

Harrachov

9 grudnia 2006 (sobota)  
Konkurs odwołany z powodu wysokich temperatur i braku śniegu.

10 grudnia 2006 (niedziela)  
Konkurs odwołany z powodu wysokich temperatur i braku śniegu.

Engelberg

16 grudnia 2006 (sobota)

17 grudnia 2006 (niedziela)

Turniej Czterech Skoczni (II etap sezonu) 

W – zwycięzca pary kwalifikacyjnejLL – „lucky losers” (zawodnik przegrał w bezpośredniej rywalizacji, ale awansował do II serii)

Oberstdorf

29 grudnia 2006 (piątek)

Garmisch-Partenkirchen

1 stycznia 2007 (poniedziałek) 
II seria konkursu nie odbyła się.

Innsbruck

4 stycznia 2007 (czwartek)

Bischofshofen

7 stycznia 2007 (niedziela)

III etap sezonu

Vikersund

13 stycznia 2007 (sobota)

14 stycznia 2007 (niedziela) 
Konkurs odwołany z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych.

Zakopane

20 stycznia 2007 (sobota) 
II seria konkursu nie odbyła się z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych.

21 stycznia 2007 (niedziela) 
Konkurs odwołany z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych.

Oberstdorf 
Konkursy przeniesione ze skoczni K-185 na K-120 z powodu braku możliwości naśnieżenia skoczni im. Heiniego Klopfera.

27 stycznia 2007 (sobota)

28 stycznia 2007 (niedziela)

Titisee-Neustadt

3 lutego 2007 (sobota) 

¹ – jury zdyskwalifikowało trzech Norwegów z powodu źle przymocowanych numerów startowych

4 lutego 2007 (niedziela)

Klingenthal 
W zastępstwie Harrachova, gospodarzem reprezentacja Czech.

7 lutego 2007 (środa)

Willingen

10 lutego 2007 (sobota)

11 lutego 2007 (niedziela) drużynowy

Turniej Nordycki (IV etap sezonu)

Lahti

10 marca 2007 (sobota) drużynowy

11 marca 2007 (niedziela)

Kuopio

13 marca 2007 (wtorek)

Lillehammer

16 marca 2007 (piątek)  
Konkurs odwołany z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych i przeniesiony do Oslo-Holmenkollen.

Oslo

17 marca 2007 (sobota)

18 marca 2007 (niedziela) 
II seria konkursu nie odbyła się.

V etap sezonu

Planica

23 marca 2007 (piątek)

24 marca 2007 (sobota)

25 marca 2007 (niedziela) 
Odbyła się tylko I seria konkursu z powodu intensywnych opadów śniegu.

Liderzy klasyfikacji generalnej Pucharu Świata 
Pozycja lidera Pucharu Świata należy do zawodnika, który w dotychczas rozegranych zawodach zgromadził najwięcej punktów do klasyfikacji generalnej cyklu. W przypadku równej liczby punktów, liderem Pucharu Świata jest ten zawodnik, który ma na swoim koncie więcej wygranych konkursów. W konkursie inaugurującym nowy sezon, rolę lidera przyjmuje zawodnik, który zwyciężył w poprzedniej edycji.

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2006/07
2006 w sportach zimowych
2007 w sportach zimowych